Tomasz Wasilewski (1877–1939) – polski nauczyciel, senator II RP
 Tomasz Wasilewski (ur. 1980) – polski reżyser filmowy